Laeken peut faire référence à :

Toponyme 

 Laeken
 Château de Laeken
 Serres royales de Laeken
 Golf du château de Laeken
 Parc de Laeken
 Église Notre-Dame de Laeken
 Église Saint-Lambert de Laeken
 Porte de Laeken
 Cimetière de Laeken
 Église des Saints-Anges de Laeken
 Crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken

Divers 

 Liste des rues de Laeken
 Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001, souvent appelé Conseil européen de Laeken

Patronyme 
Van Laeken est un nom de famille brabançon qui désigne celui qui est originaire de Laeken, localité de la commune de Bruxelles. Il est notamment porté par :

 Serge Van Laeken, dit Marka, né le  à Molenbeek-Saint-Jean, est un chanteur belge.
 Roméo Elvis Van Laeken, dit Roméo Elvis, né le  à Uccle, est un rappeur belge.
 Angèle Joséphine Aimée Van Laeken, dite Angèle, née le  à Uccle, est une autrice-compositrice-interprète belge.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand